Out of Chaos – documentario del 1944 diretto da Jill Craigie
Out of Chaos – documentario del 2012 diretto da autori vari